Guyton bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Guyton (Georgia)
 Guyton (Louisiana)
 Guyton (Missouri)

Guyton ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Guyton, US-amerikanischer Basketballspieler
 Arthur Guyton (1919–2003), US-amerikanischer Physiologe und Autor
 Carlton Guyton (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Emma Jane Guyton (1825–1887), englischer Schriftsteller
 Louis Bernard Guyton de Morveau (1737–1816), französischer Chemiker und Politiker
 Mickey Guyton (* 1983), US-amerikanische Countrysängerin
 Wade Guyton (* 1972), US-amerikanischer Konzeptkünstler
 Wanda Guyton (* 1965), US-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin